Серия А 1955/1956 () — 24-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 18 сентября 1955 года и завершился 3 июня 1956 года. В первый раз в своей истории победителем турнира стала «Фиорентина».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1955/1956
Футбол в Италии в 1955 году
Футбол в Италии в 1956 году